Miejscowości w Polsce:
 Ciernie – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Ełk
 Ciernie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki
 Ciernie – dzielnica Świebodzic
Zobacz też: cierń